Franciaország
Sougé, település Indre megyében
Sougé, település Loir-et-Cher megyében